Montejo de la Vega de la Serrezuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montejo de la Vega de la Serrezuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Montejo de la Vega de la Serrezuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar